Bessens (Frankrijk), gemeente in het departement Tarn-et-Garonne
 Bessens (Nederland), buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân